Шапур может означать:

 Шапур (река)
 Шапур (пещера)
 Шапур (имя)